Иван Павлович Фролов-Домнин (1903—198.) — советский механик, участник атомного проекта, лауреат Государственной премии СССР (1968).

Окончил 2 класса церковно-приходской школы. Механик-самоучка. С 1916 года работал в Москве.

Во время Великой Отечественной войны — начальник цеха завода № 846 НКМВ (с октября 1943 года в составе НИИхиммаша), на котором выпускались миномёты. Награждён орденами «Знак Почёта» (03.06.1942) и Трудового Красного Знамени (16.09.1945).

В 1945 г. участвовал в ремонте звёзд на Кремлёвских башнях.

С 1946 г. работал в КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР (с 1949 года — Лаборатории измерительных приборов АН СССР, ЛИПАН). Участник создания первого в СССР уран-графитового реактора «А» комбината № 817 (руководитель монтажного участка), за январь-февраль 1949 г. получил облучение 26 рентген.

С 1952 г. начальник службы главного механика (главный механик). Работал в Курчатовском институте до возраста 80 с лишним лет. За всё время получил облучение 600 рентген.

Лауреат Государственной премии СССР (1968, в составе коллектива) — за создание нового типа реактора (МР) для испытаний тепловыделяющих элементов и материалов.
Награждён орденом Ленина Указом от 29 октября 1949 года.

Источники 
 http://elib.biblioatom.ru/text/istoriya-sozdaniya-reaktora-a_2008/go,0/
 Ларин И. И. Тяжелое бремя подвига. — 1996
 Брохович Б. В. Химический комбинат «Маяк». История. Серпантин событий. (Воспоминания). — 1996 — Часть 3
 Габараев Б. А. и др. История создания первого в СССР уран-графитового реактора «А» комбината № 817 (в документах). — 2009 — Часть 1
 Стриганов А. Р. Краткая история развития ИАЭ им. И. В. Курчатова и работа партийной организации за период 1944—1960 годов // Курчатовский институт. История атомного проекта. — Вып. 9—10. — М., 1997. — С. 89—184.
 http://www.famhist.ru/famhist/ap/00110f33.htm